Kovatchevo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Ковачево) :
Kovatchevo, village bulgare de l'obchtina de Sandanski, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Kovatchevo, village bulgare de l'obchtina de Septemvri, situé dans l'oblast de Pazardjik ;
Kovatchevo, village bulgare de l'obchtina de Radnevo, situé dans l'oblast de Stara Zagora.